André Diniz — quadrinista brasileiro
 André Diniz (compositor) — compositor brasileiro
 André Diniz da Silva — escritor, historiador e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música